Spojení písmen A a L může mít různé významy:

AL 
 AL – kód ISO 3166-2 pro Albánii
 BJ-AL – kód ISO 3166-2 pro Alibori
 BR-AL – kód ISO 3166-2 pro stát Alagoas
 Alabama – stát USA
 Anno Lucis ­– zednářský letopočet

Al 
 hliník (z latinského aluminium) – chemický prvek
 Al –  El (jezero) v Čuvašsku
 Al nebo El- začátek některých arabských příjmení např. Al-Fayed, El je mutace, např. El-Erian- al je předložka, což znamená z

.al 
 .al – internetová doména nejvyššího řádu pro Albánii

Externí odkazy